Scott (Arkansas)
 Scott (Luisiana)
 Scott (Ohio)
 Condado de Scott (Illinois)
 Scott Lake — lago na Flórida

Desambiguações de topônimos